Das Telecom Italia Masters Roma 2005 waren ein Tennisturnier, welches vom 2. bis 8. Mai 2005 in Rom stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2005 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. Im Kalenderjahr war es das vierte von neun Turnieren der ATP Masters Series.

Titelverteidiger im Einzel war der Spanier Carlos Moyá, der dieses Jahr in der ersten Runde ausschied. Neuer Turniersieger wurde Rafael Nadal, der seinen sechsten Karriere- und zweiten Masterstitel gewann. Im Finale schlug er Guillermo Coria.
Im Doppel siegten Mahesh Bhupathi und Maks Mirny im Vorjahr. Turniersieger wurden die Finalisten von 2003, Michaël Llodra und Fabrice Santoro, die damit ihren ersten Masters- sowie dritten gemeinsamen Karrieretitel gewannen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 64 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 24 Paaren. Die acht topgesetzte Paarungen im Doppel bekamen ein Freilos in der ersten Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 2.200.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 2.450.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2005
Tennisturnier in Rom